Gra:
 Piotruś (gra karciana)

Postaci:
 Czarny Piotruś (postać Disneya)
 Zwarte Piet – pomocnik Sinterklaasa (także: Pit hitam, Black Peter, Peter the Black, Black Pete, Pedro el Negro, Svartepetter)

W kulturze:
 Czarny Piotruś (Černý Petr) – film fabularny reż. Miloš Forman 1963 Czechosłowacja
 Czarny Piotruś – książka historyczna autorstwa Andrzeja Tadeusza Mazurkiewicza z 1989
 The Adventure of Black Peter – opowiadanie Arthura Conana Doyle’a ze zbioru Powrót Sherlocka Holmesa